Flahaut ist der Familienname folgender Personen:

 Adélaïde de Flahaut de La Billarderie (1761–1836), französische Schriftstellerin
 Charles Claude Flahaut de La Billarderie (1730–1809), französischer Militär, Politiker, Direktor der königlichen Baudirektion unter Ludwig XVI

siehe auch: Flahaut, Flahault